Mixer è un termine di derivazione anglosassone che significa miscelatore.
Esso può indicare:

 Mixer – apparecchio da cucina per mescolare e sminuzzare gli alimenti
 Mixer – apparecchiatura industriale o di laboratorio per la miscelazione di sostanze chimiche
 Mixer – apparecchiatura utilizzata per convogliare in un unico segnale due o più segnali audio e/o video. Il mixer è, per estensione, anche il tecnico addetto al missaggio
 Mixer – programma televisivo condotto e curato da Giovanni Minoli
 Mixer – moltiplicatore analogico
 Mixer – sito di streaming di videogiochi